Americano do Brasil kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Americano do Brasil (ort), Goiás, 
 Americano do Brasil (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar